United kan syfta på:
 United (album) – ett album av den franska pop/rockgruppen Phoenix
 United Airlines – ett amerikanskt flygbolag